Desaguadero ist der Name von
Desaguadero (Bolivien), Kleinstadt an der peruanisch-bolivianischen Grenze am Südufer des Titicacasee
Municipio Desaguadero, Landkreis in Bolivien
Desaguadero (Argentinien), Ort in Argentinien
 Desaguadero (Peru), Kleinstadt in Peru
 Distrikt Desaguadero, Distrikt in der Provinz Chucuito (Peru)